Азаи́с (; иногда Азаи, ошибочно Азе) — французская фамилия.

Известные носители:
 Азаис, Кевин (род. 1992) — французский актёр.
 Азаис, Пьер Гиацинт (1766—1845) — французский философ.